Alexsandro puede referirse a:

 Alexsandro Oliveira Duarte futbolista brasileño del Ipatinga Futebol Clube.
 Alexsandro de Souza futbolista brasileño del Fenerbahçe.
 Alexsandro da Silva Batista.
 Alexsandro Ribeiro da Silva.
 Alexsandro Ferreira.